Fernando Gutiérrez puede referirse a:
 Fernando Gutiérrez Barrios (1927-2000), político mexicano.
 Fernando Gutiérrez de Vegas (s.XVIII), escritor español.
 Fernando Gutiérrez Fernández (n.1980), futbolista chileno.
 Fernando Ezequiel Gutiérrez  (n.1981), futbolista argentino.